Калеб Закери Толивер (,  ; род. 12 июня 1994, Хьюстон, Техас), больше известен как Дон Толивер (Don Toliver) — американский рэпер и певец. В августе 2018 года он выпустил дебютный микстейп Donny Womack. Он стал известен благодаря синглу «No Idea», который стал популярен в приложении TikTok. Он участвовал на песне «Can’t Say» с альбома Трэвиса Скотта Astroworld. Калеб также участвовал на альбоме Эминема Music to Be Murdered By на песне «No Regrets». У него также есть коллаборации с Migos, Sheck Wes, Wiz Khalifa, YungJosh93 и другими.

Ранняя жизнь 
Толивер родился и вырос в окрестностях Хьюстона. Он начал выпускать музыку в 2017 году, а в мае того года он выпустил совместный микстейп с американским рэпером Yungjosh93 под названием Playa Familia.

Карьера 
17 мая 2017 года вышел дебютный микстейп Калеба под названием Playa Familia. Он был выпущен совместно с американским рэпером YungJosh93.

2 августа 2018 Толивер выпустил дебютный сольный, коммерческий микстейп Donny Womack. Он был выпущен вместе с клипом на песню «Diamonds».

Трэвис Скотт выпустил свой третий студийный альбом, Astroworld, на котором Толивер участвовал в песни «Can’t Say». 6 августа Скотт сказал, что Толивер подписан на его лейбл Cactus Jack.

Толивер участвовал на альбоме Эминема под названием Music to Be Murdered By, который вышел 17 января 2020 года.

13 марта 2020 года вышел дебютный альбом Толивера Heaven or Hell. На нём присутствуют гостевые участия от Трэвиса Скотта, Kaash Paige, Quavo, Offset и Sheck Wes.

8 октября 2021 года вышел второй студийный альбом Life of a Don.

Туры

Участия в чужих турах 
 Трэвис Скотт — Astroworld Festival 2019 (2019)
 The Weeknd — After Hours Tour (2020—2021)

Дискография

Студийные альбомы

Совместные альбомы

Микстейпы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

Другие песни с чартов

Гостевое участие

Примечания

Комментарии

Источники 

Рэперы США
Музыканты, известные под псевдонимами